Ťiang-an může být:

 Ťiang-an (Wu-chan) () – městský obvod ve Wu-chanu v provincii Chu-pej v Čínské lidové republice
 Ťiang-an (S’-čchuan) () – okres v městské prefektuře I-pin v provincii S’-čchuan v Čínské lidové republice